Messensee steht für:

 eine Ortschaft in Strassen (Tirol)
 Jürgen Messensee (* 1936), österreichischer bildender Künstler